hrabstwo Grand (ang. Grand County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Grand (ang. Grand County) w USA, w stanie Utah